Государственный секретарь в Испании в период с 1714 по 1841 год был институциональной должностью, выполнявшей министерские функции министра по прямому делегированию, по усмотрению и на основе доверия короля. Происхождение поста связано с секретарями Государственного Совета XVI века, но с реформами Филиппа V именно Государственный секретариат и канцелярия ) приобретают наибольшее значение в государственной структуре, формируемой по конкретным вопросам с 1714 года.

Секретари Универсального бюро

Государственные секретари

Литература

Ссылки 
 Список руководителей Испании (архивная копия 2021-03-30)

П
Государственные деятели Испании
История Испании